Кембои — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Кембои, Эзекиль
 Кембои, Николас